Damaschkeweg steht für:
 Damaschkeweg (Radebeul), siehe Kriegersiedlung Damaschkeweg
 Damaschkeweg (Regensburg), siehe Liste der denkmalgeschützten Ensembles in Regensburg #Weitere Ensembles in der inneren Stadt